La Province de Flandre était une entité française composée de la Flandre maritime et de la Flandre wallonne ;
 Dans le cadre des Provinces de Belgique, il peut s'agir des provinces de Flandre-Occidentale et de Flandre-Orientale. En Belgique, c'est la fusion de la Région flamande et de la Communauté flamande qui porte actuellement le nom de Flandre, englobant d'autres provinces ;
 Aux Pays-Bas, la Flandre zélandaise n'a pas le statut de province. Elle dépend de celle de Zélande.